Zum Falken steht für
 Gasthof zum Falken (Heilbronn)
Gasthof zum Falken (Esslingen)
Gasthof zum Falken (Mainbernheim)
Haus zum Falken, Würzburg
Verlag Haus zum Falken, Basel